Kamionsofőr. A magyar kamionos videózás műfajának egyik megteremtője. Kamionos videóblogger.

Az 1960-ban, Budapesten született Kótai Zoltán stílusa talán a nagy népszerűség egyik oka. Sokakban változtatta meg a kamionsofőrökről általánosan kialakult véleményt. A minden helyzetben nyugodt, trágár szavakat mellőző, választékosan beszélő sofőr, 2011. január első napján létrehozott YouTube csatornája, mára már több, mint 40 000 követővel rendelkezik és több, mint 700 videó található rajta.

Kezdetben rövidebb, tájékoztató jellegű kisfilmeket készített, amelynek során a néző betekintést nyerhetett a kamionozás érdekes és eddig ismeretlen világába. 

A nemzetközi fuvarozás szinte minden részét bemutatta. Az előre és utólag sem megszerkeztett videókban a néző együtt izgul a sofőrrel egy-egy lerakási cím keresésénél, illetve a szűkös vezetési idő végén, amikor parkolóhely keresése zajlik. Ezenkívűl látható a rakományrögzítés és a fuvarfeladatokhoz kötődő minden egyéb tevékenység.

A kezdeti népszerűséghez nagyban járult hozzá, hogy a kamerát a pihenőidőben sem állította meg, ezért a néző a parkolók világába, és összességében a kamionos teljes életébe is bepillantást nyer, ami hozzá tartozik ehhez “létformához”. A tisztálkodási lehetőségek, az étkezés és a szabadidő hasznos eltöltése is dokumentálásra kerül. Olykor, egy-egy hétvégi pihenőnél pedig, a kamiont hátrahagyva, a sofőrrel együtt, a nézőnek is érdekes kirándulásokban lehet része Európa-szerte.

Jelenleg is aktív, egyfajta különleges útifilmek készülnek, amelyekben a néző, a kamionban együtt utazik Kótai Zoltánnal, aki az eseményeket narrálja, illetve a világ főbb eseményeiről is kifejti saját véleményét...

Források 
 https://www.youtube.com/user/KotaiZoli60/about
  24.hu / Tamásné Szabó Zsuzsanna 5 milliárdos ajándék: Nyugat-Európa köszönetet mond majd a magyaroknak 2015
  totalcar.hu: Meglepő kamionos videók 2015
  444.hu: Az évtized Magyar kultfilmje 2015

1960-ban született személyek
Élő személyek
Magyar youtuberek
Közlekedési szakemberek